Bölöny József (1850–1930) politikus
 Bölöny József (1903–1990) jogász, történész